Зеленевский (, ) — польская фамилия. Известные носители:
 Зеленевский, Игнат Михайлович (1875—1949) — полковник украинской армии, ближайший соратник и адъютант гетмана Украины Павла Скоропадского.
 Зеленевский, Казимир Казимирович (1888—1931) — живописец, график.

См. также